Baldia ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Baldia (1913–1997), österreichischer Taubenzüchter und Unternehmer

 Franz Baldia (1898–1981), österreichischer Entomologe
 Josef Baldia (1845–1912), österreichischer Architekt